Лоуренс Р. Лоутон (; род. , Норт-Хемпстед, Нью-Йорк, США) — американский писатель, мотивационный оратор, ютубер и бывший заключенный. Он известен как один из крупнейших грабителей ювелирных магазинов в США, который после заключения в тюрьме кардинально изменил свою жизнь. Сейчас Лоутон консультирует владельцев бизнеса с целью предупреждения ограблений, выступает для молодежи с призывом отказаться от совершения преступлений и изменить жизнь к лучшему, борется за права заключенных и ведёт свой канал на YouTube.

Ранняя жизнь и начало преступной деятельности Ларри Лоутона
Лоутон родился 3 октября 1961 года в Норт-Хемпстеде, штат Нью-Йорк. Он является сыном Дэвида А. Лоутона, обработчика листового металла, и Ирен Джеффрион, дипломированной медсестры. Он четвертый из пяти детей: двух старших сестер, старшего брата и одной младшей сестры. Лоутон вырос в Бронксе, штат Нью-Йорк. Там же учился в католической школе Святого Франциска де Шанталь с первого по шестой классы. С 12 лет Лоутон был вовлечён в организованную преступность. Он продавал билеты на футбол в районе Локуст-Пойнт, где жил средний класс, и познакомился с азартными играми. Он и его друзья также угоняли и продавали автомобили, которые в 70-е годы сдавали на лом. Он посещал среднюю школу PS 192, а затем — старшую школу Lehman. Не видя будущего в Бронксе, Лоутон вступил в береговую охрану в августе 1979 года в возрасте 17 лет. Проработав семь лет в береговой охране, Лоутон вышел на пенсию из-за травмы спины. Он переехал в Бруклин, где вернулся в организованную преступность в качестве букмекера и коллекционера, работая в барах Квинса и Бруклина. Проницательность и агрессивность Лоутона в конечном итоге привлекли внимание руководителей организованной преступности, вследствие чего он начал работать с семьей Гамбино из Нью-Йорка, затем с семьей ДеКавальканте из Нью-Джерси, а также с преступной семьёй Коломбо. Это привело к тому, что он стал вором ювелирных изделий и грабил магазины по всему Восточному побережью Соединённых Штатов. За всю карьеру он ограбил более 20 магазинов, в общей сумме на 15-18 миллионов долларов. Он был профессионалом: ограбления совершал тихо, без убийств и внимания полицейских. Он также использовал часть своего заработка для покупки итальянской пиццерии под названием Lenny’s Pizza, в Северном Лодердейле, Флорида, которую он позже сжег с целью получения страховки.

Арест и тюремное заключение 
Лоутон попал в тюрьму по делу о рэкете по закону Хоббса. Он был арестован 2 декабря 1996 года в связи с организованной преступностью и ограблениями ювелирных магазинов. Его приговорили к четырём 12-летним срокам в федеральной тюрьме. Так как ему удалось доказать, что его ограбления не были вооружёнными, он получил сравнительно легкое наказание. В противном случае он мог получить пожизненное или 48 лет лишения свободы. Лоутону предложили сделку со следствием: назвать сообщников и получить 3 года в тюрьме вместо 12 лет, но Ларри отказался. В 1997 году он был отправлен в USP Атланта, штат Джорджия, где было очень опасно — сам Лоутон называет эту тюрьму одной из худших в США. Там он иногда варил вино, употреблял наркотики и получил уважение среди других заключенных. В оставшиеся 11 лет срока Ларри переводили в следующие учреждения: FCI Coleman во Флориде, где был его брат; FCI Jesup в Джорджии — лучшая тюрьма по его словам; FCI Edgefield в Южной Каролине, где он провёл 11 месяцев в изоляторе из-за того, что разослал письма сенаторам США, в которых описывал насилие над заключёнными и отсутствие надлежащей медицинской помощи. Там его избивали надзиратели, отключали воду, плевали в еду и в целом обращались незаконно. Лоутон пытался писать письма о неправильном содержании сенаторам и конгрессменам уже из изолятора, но сотрудники тюрьмы перестали отправлять его почту. Он рассказал об этом своему отцу во время телефонного звонка. Отец пожаловался в почтовую службу, после этого почта наладилась. Лоутон продолжал писать письма и на этой почве его заметил журналист по имени Арчи. Арчи написал статью о Ларри и о его незаконном содержании, после чего Лоутона вывели из изолятора, а некоторых сотрудников тюрьмы наказали. В общей сложности он провёл в одиночной камере почти три года. Один из руководителей тюрьмы предложил Лоутону договор: если Лоутон перестанет писать письма о том, как содержат заключённых, то его переведут в любую тюрьму на выбор, посадят в особую камеру, а также дадут карточку, благодаря которой его никогда не посадят в изолятор, даже за проступок. Ларри не согласился и его перевели в FCI Yazoo, штат Миссисипи, которая находилась в полутора тысячах километров от его дома, что было незаконно, так как по закону тюрьма должна находиться не более, чем в 800 километрах от дома заключённого, чтобы его могли посещать родственники. Позже Лоутона перевели в FCI Форрест-Сити, штат Арканзас.

Лоутон отбыл свой срок 24 августа 2007 года и начал трехлетнее контролируемое освобождение. Когда он вышел, у него появилась сенсорная перегрузка, справиться с которой ему помогла двоюродная сестра-психолог. Находясь в тюрьме, Лоутон много времени проводил в библиотеке, изучая законы и помогая другим заключенным бороться с несправедливостью, в связи с чем получил степень помощника юриста. После освобождения он стал свидетелем многих проблем бывших правонарушителей, включая условия содержания в тюрьмах, а также долговую нагрузку после освобождения и её влияние на безработных бывших заключённых.

Личная жизнь 
У Ларри есть дочь, которая родилась в 1994, и сын, который родился в 1989.

Карьера после освобождения из тюрьмы 
После своего освобождения из федеральной тюрьмы в 2007 году Лоутон работал с подростками и молодыми людьми из «группы риска», стремясь рассказать им о реальности преступности и тюрьме. Основным средством, с помощью которого Лоутон добился этого, является Программа проверки реальности, которая использует лекции, DVD-диски и другие образовательные материалы для привлечения внимания молодых людей до того, как они попадут в тюрьму. Программа проверки реальности Лоутона состоит из четырёх частей: ранние годы жизни Лоутона, что такое тюрьма на самом деле, что вы потеряете, а также избегание и растворение плохих ассоциаций. Программа доступна для групп, организаций, школ и корпораций, а также для индивидуальных занятий. Кроме того, доступны консультации и рекомендации от Лоутона. Программы Лоутона использовались судьями, начальниками полиции, шерифами, общественными защитниками, государственными прокурорами, федеральной государственной программой «Weed and Seed» (программа Министерства юстиции по предотвращению преступлений в опасных районах), а также семьями. Другие мероприятия, предусмотренные программой, включают ежегодные игры в гольф, чтобы дать молодежи возможность пообщаться с официальными лицами. В 2010 году Лоутон снял пилотную серию нового реалити-шоу, основанного на его работе с молодёжью, которую он назвал законом Лоутона. Программа Reality Check Program также начала предлагать свою ежеквартальную награду «Чемпион сообщества», первым получателем которой стал пожарный Флориды и заядлый волонтёр Альдо Нуньес.

Предотвращение кражи ювелирных изделий 
В 2008 году Лоутон основал Jewelry Robbery Prevention, консалтинговую фирму, которая работает со страховыми компаниями, частными лицами, ювелирными магазинами, полицией и средствами массовой информации над тем, как лучше предотвратить кражи драгоценностей, а также разъясняет мышление похитителей драгоценностей потенциальным жертвам. В интервью о том, что магазины могут сделать, чтобы защитить себя, он сказал, что важно учитывать то, насколько легко пешеходы могут видеть магазин через окно, использование видеокамер, запись с которых загружается на удаленный сервер, а также проявление осторожности при работе с клиентами, которые хотят видеть все более крупные камни во время просмотра.

Медиа-личность 
Ларри Лоутон появлялся на телевидении, радио, общался с аудиторией по всей территории Соединенных Штатов в рамках Программы проверки реальности. Он вёл собственное радио-шоу на AM1300 в Мельбурне, Флорида, и в Интернете. Шоу закончилось в 2012 году из-за личных обязательств Лоутона. Его выступления на национальном телевидении и радиопередачи включают The Daily Show с Джоном Стюартом, где он дважды играл себя в качестве персонажа в комедийных скетчах 12 августа 2009 г. и 15 апреля 2010 г. Он также появлялся на The 700 (Клуб по христианской вещательной сети) и на шоу FOX News Huckabee, где Ларри рассказал о своем криминальном прошлом и о том, что хочет помочь молодежи из групп риска. Лоутон был на шоу Bulldog’s Rude Awakening Show в Оушен-Сити, штат Мэриленд, на шоу Mancow, и других. Например, был экспертом в освещении на канале FOX Orlando освобождения Кейси Энтони из заключения и прочих дел о текущих событиях, связанных с заключенными. С 2013 года Лоутон появлялся в СМИ преимущественно в новостях, включая интервью с CNN, Fox Business, и ABC World News. Лоутон также ведет местное кабельное телешоу под названием «Закон Лоутона» в районе Орландо Bright House Networks.

Канал Youtube 
8 ноября 2019 года Лоутон создал канал на YouTube, на котором он делится историями о своем прошлом, рассказывает о проблемах тюремной реформы и реформы полиции, а также проверяет достоверность популярных развлечений, включающих криминальные элементы. По состоянию на 12 января 2021 года у Лоутона более одного миллиона подписчиков.

Автор Gangster Redemption 
В 2012 году Лоутон стал соавтором мемуаров под названием Gangster Redemption. В книге рассказывается о его преступной жизни, тюремном заключении и создании благотворительных организаций после освобождения.

Примечания 

Выпускники Средней школы имени Герберта Х. Лемана
Мотивационные ораторы США
Писатели США
Предприниматели США
Бизнес-консультанты